«Hot» — сингл румынской певицы Inna с дебютного альбома Hot. Был выпущен 12 ноября 2008 года компанией Roton в качестве главного сингла с пластинки.

Песня была хорошо принята музыкальными критиками. «Hot» имела коммерческий успех, попав на высшие позиции среди синглов в Испании, Венгрии, Великобритании и США. В то же время сингл попал в Тор-10 в Бельгии, Чехии, Франции, Голландии и Румынии.

Создание 
Песня «Hot» была написана и спродюсирована румынским танцевальным трио Play & Win, также создавшим остальные треки с дебютного альбома Инны. До успеха певицы, трио успело занять лидирующие места в Romanian Top 100 с помощью Akcent. Инна записала песню в 2008 году на студии Play & Win в городе Констанца, Румыния. Сингл был выпущен через местный рекорд-лейбл Roton Records.

«Hot» появилась на многочисленных компиляциях, включая: 538 Dance Smash 2009 Vol.4, 538 Dance Smash — Hits Of The Year 2009, Damn! 26 — 100 % Dance Hits, Disco Estrella Vol. 12, DJ Selection 262 — The Balkanian Explosion, Grandmix 2009, Hot! Summer Hits 2009, Jaarmix 2009, Love2Club, Máxima Fm Compilation Vol. 10, Radio 538 — Hitzone — Best Of 2009 и Todo Exitos 2009.

В 2009 году «Hot» был назван песней года российской радиостанцией DFM.

Inna исполнена «Hot» на церемонии Eska Music Awards, Legendario Ice Experience, и на польском Sopot Hit Festival в 2009 году, а также на Loop Live в София, Болгария 11 октября того же года.

Премьера песни в Великобритании состоялась 22 января 2010 года на радиостанции Floorfillers при поддержке местного лейбла All Around the World, добавившего видеоклип на песню в свой видеоканал. Релиз сингла состоялся 14 марта 2010 года в формате цифровой дистрибуции, а через 3 недели — на физических носителях.

Выступления в чартах и сертификации

Места в чартах

Сертификации

Итоговые чарты

История релиза

Примечания 

Дебютные синглы
Синглы, возглавлявшие UK Dance Chart
Синглы Инны